Белоградский:
 Белоградский, Григорий Григорьевич (1772—1851) — русский генерал от инфантерии
 Белоградский, Осип (1715—?) — малороссийский певец, хормейстер и композитор, отец Елизаветы Белоградской
 Белоградский, Тимофей (около 1700—после 1760) — малороссийский лютнист, певец, композитор, брат Осипа Белоградского